Točna může být:
 točna, technické zařízení s otočnou částí, sloužící k otáčení předmětů kolem svislé osy
 zeměpisný pól (severní točna, jižní točna)
 otočka, smyčka, typ obratiště na pozemní komunikaci nebo kolejové dráze (autobusová smyčka, trolejbusová smyčka, tramvajová smyčka)
 Točna (PC hra) – freehra (adventura) od českého vývojářského teamu Widlak Soft – vznikla v roce 2004 pro účely herní soutěže Becherovka Game

Externí odkazy